AIB:
 Allied Irish Banks — один из крупнейших ирландских банков.
 AIB () — движение бразильских интегралистов.

См. также 
 АИБ